

Cinema
Selvaggi – film del 1972 diretto da James Ivory 
Selvaggi – film del 1995 diretto da Carlo Vanzina 
Selvaggi (Les fauves) – film del 2018 diretto da Vincent Mariette

Persone
Franco Selvaggi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giovanni Selvaggi – giurista e politico italiano
Giuseppe Selvaggi – giornalista e poeta italiano
Mirko Selvaggi – ciclista su strada italiano
Rito Selvaggi – compositore italiano
Vincenzo Selvaggi – scrittore, poeta e patriota italiano

Televisione
Selvaggi (Complete Savages) – sitcom statunitense del 2004